Johann Bere ist der Name folgender Personen:

* Johann Bere (Politiker, † 1451) († 1451), deutscher Politiker, Lübecker Ratsherr und Bürgermeister
 Johann Bere (Politiker, † 1457) († 1457), deutscher Politiker, Lübecker Ratsherr
 Johann Bere (Politiker, † 1508) († 1508), deutscher Politiker, Lübecker Ratsherr